Den 25. september 2011 var der Valg til Senatet i Frankrig.

Politisk sammensætning

Senatorer

Eksterne henvisninger 
 
 

Frankrig 2011
Politiske valg i Frankrig